Doksy, città del distretto di Česká Lípa
Doksy, comune del distretto di Kladno